Andy Robustelli – giocatore di football americano statunitense
Cecilia Robustelli – scrittrice e docente universitaria italiana
Fausto Robustelli – calciatore svizzero
Giacomo Robustelli – militare italiano